Елати́в, еляти́в (, від elatus, доконаного пасивного дієприкметника дієслова efferō — «виношу») — термін, що має такі значення:
  — один з місце-часових відмінків.
  — ступінь порівняння, що виражає безвідносну інтенсивність високого й найвищого ступеня прикмети.